Health (стилизуется как HEALTH) () — американская группа из Лос-Анджелеса, исполняющая экспериментальную музыку, сочетающую в себе элементы нойз-рока и электроники.

История 
Во время создания группы музыканты хотели в качестве названия выбрать что-то, что является обычным повседневным словом. После просмотра длинного списка разных слов и терминов выяснилось, что слово «health» ещё не было никем занято.

HEALTH 
Несмотря на то, что HEALTH существовали с 2005 года, о них начали говорить  только в августе 2007 года, когда канадским дуэтом Crystal Castles был выпущен ремикс на композицию «Crimewave». Этот трек помог группе расширить аудиторию слушателей и привлечь внимание к альбому, готовящемуся к выходу на лейбле Lovepump United. Дебютный одноимённый альбом был записан в лос-анджелесском заведении The Smell. Участники группы знали, что записывать материал в таком месте будет сложно, но результат того стоил. Бас-гитарист Джон Фамильетти рассказал о процессе записи альбома в одном из интервью: «Комната полностью меняет тон и звучание всего, что вы хотите записать. Она может делать звук более мрачным и одновременно красивым. Мы не понимали, насколько это будет сложно, и особенно мы не были готовы к тому, что в баре Vaquero будут включать реггетон каждый день в 13:00». Звучание альбома привлекло внимание журнала Spin, в котором авторы написали следующее: «Почти безобидный вступительный трек одноименного альбома HEALTH, который называется Heaven, переходит в тридцатисекундный невротический диссонанс под названием Girl Attorney, который набирает темп при переходе в трек Triceratops, являющимся разрушительным сочетанием криков, эффектов, эха и лязга, и напоминающем творчество Liars с примесью медитативного звучания группы Deerhunter».

В 2008 году HEALTH выпустили первый альбом с ремиксами на композиции дебютной пластинки. Он получил название HEALTH//DISCO. На диске помимо обычных треков были пять композиций в формате MP3. В этом же году HEALTH выступали на разогреве у индастриал-рок группы Nine Inch Nails во время тура «Lights In The Sky» (с июля по декабрь).

Get Color 
В качестве рекламы альбома Get Color, который вышел в 2009 году, группа устроила конкурс по принципу лотереи. Победитель, обладающий золотым билетом, получал возможность бесплатного путешествия в Лос-Анджелес, где вместе с участниками группы посещал парк развлечений Six Flags Magic Mountain. Некоторым другим призёрам достались локоны волос участников группы и постеры с автографами, оставленными их кровью . Издание Pitchfork поставило альбому восемь баллов из десяти. В одном из интервью вокалист Джейк Дузсик подтвердил слова интервьюера о том, что Get Color стал более доступен рядовому слушателю, если сравнивать с дебютным альбомом, но «он всё ещё сумасшедший». Трек Die Slow был выпущен в качестве сингла, видеоклип на него набрал около 630 000 просмотров.

Второй альбом ремиксов группы (DISCO2) с треками из Get Color вновь получил одобрение критиков. Помимо ремиксов на альбоме был новый трек под названием USA Boys, записанный в домашней студии Трента Резнора. BBC в своём обзоре написали следующее: «В чём бы ни был секрет HEALTH, из-за которого получаются превосходные альбомы с ремиксами, они однозначно преуспели в привлечении других талантливых музыкантов. Возможно, что это и не делает оригинальный альбом ещё лучше, но в итоге получается прекрасный дополнительный релиз как для фанатов, так и для новичков».

DEATH MAGIC 
Третий альбом группы получил название DEATH MAGIC, он был выпущен 7 августа 2015 года на лейбле Loma Vista Records. Выпуску альбома предшествовали три сингла: 23 апреля 2015 года на радио SiriusXMU состоялась премьера композиции NEW COKE, в июне был выпущен сингл STONEFIST, а 24 июля вышел трек MEN TODAY. В конце этого же года группу покинул Юпитер Киз.

17 февраля 2017 года вышел альбом DISCO3. В альбоме были не только ремиксы на композиции с DEATH MAGIC, но и ранее не вошедшие треки. Релиз был анонсирован и выпущен во время прямого эфира в Facebook, транслируемом из студии Funny Or Die. Поклонникам группы было предложено оставить телефонные номера в чате, чтобы Бенджамин Джаред Миллер и Джон Фамильетти сами могли перезвонить и пообщаться с фанатами.

VOL. 4 :: SLAVES OF FEAR 
Четвёртый студийный альбом VOL. 4 :: SLAVES OF FEAR был выпущен 8 февраля 2019 года на Loma Vista Records. До этого группа опубликовала несколько синглов: SLAVES OF FEAR в декабре 2018 года, а в январе 2019 года – STRANGE DAYS (1999) и FEEL NOTHING.

HEALTH//DISCO, DISCO2, DISCO3, DISCO4 :: PART I, DISCO4+, DISCO4 :: PART II 
У HEALTH есть серия альбомов DISCO, куда входят ремиксы от разных музыкантов. HEALTH//DISCO включает в себя ремиксы на песни из дебютного одноимённого альбома HEALTH. В DISCO2 есть ремикс-версии треков из альбома Get Color, а в DISCO3 вошли ремиксы на композиции из альбома DEATH MAGIC, а также 3 оригинальные песни HEALTH. 

16 октября 2020 года был выпущен альбом DISCO4 :: PART I. В нём изменился подход группы к формату релиза из серии DISCO: вместо ремиксов в альбоме были новые треки, созданные совместно с приглашёнными музыкантами. 2 апреля 2021 года было выпущено продолжение альбома, которое получило название DISCO4+.

8 апреля 2022 года HEALTH выпустили идейное продолжение, получившее название DISCO4 :: PART II. Альбом снова состоит из треков (за исключением последней композиции THESE DAYS 2.0.2.1.), записанных в сотрудничестве с другими коллективами и музыкантами: Nine Inch Nails, Poppy, Lamb of God, Perturbator, The Neighbourhood и прочими.

Саундтреки к играм 
В 2012 году HEALTH записали саундтрек к игре Max Payne 3 от Rockstar Games. В интервью изданию Pitchfork Джейк Дузсик отмечал: «Первая реакция фанатов HEALTH: «Какого чёрта? Ребята, вы пишете саундтрек для игры?» Такой вот сюрприз. Было забавно записывать музыку, которая не особо типична для подобного вида развлечений».

Иван Павлович, музыкальный директор Max Payne 3, в одном из интервью сказал следующее: «Мы хотели подарить Максу звук, который был бы по-настоящему узнаваем, у HEALTH, как у группы, невероятное понимание того, кто они есть, очень сильная индивидуальность. Когда мы увидели концертное выступление HEALTH, то для всей команды стало ясно, кто должен записать саундтрек».

В 2012 году на Spike Video Game Awards саундтрек был номинирован в категории «Лучший игровой саундтрек», а трек Tears был представлен в номинации «Лучшая игровая композиция». Позднее HEALTH записали композицию High Pressure Dave, которая попала в Grand Theft Auto V. В песне использованы слова из композиции «High Pressure Days» за авторством группы The Units. В 2018 году HEALTH записали саундтрек к режиму Arena War в Grand Theft Auto Online. В этом же году музыканты приняли участие в записи музыкальной темы для игры League of Legends, приуроченной к ежегодному международному чемпионату. 1 марта 2019 года Rockstar Games официально опубликовали саундтрек к Arena War на цифровых платформах.

Для игры Cyberpunk 2077, вышедшей 10 декабря 2020 года, HEALTH записали трек Major Crimes. В мире игры группа представлена под названием Window Weather.

Музыкальный стиль 
Издание Rock Insider описывало музыку HEALTH как «искусно созданный шум с необработанным синтезаторным звучанием, навязчивым монотонным вокалом и потрясающими ударными партиями». Луи Паттисон, редактор The Guardian, описал версию трека Crimewave от Crystal Castles как «меланхоличный электропоп, построенный на звучании эксцентричных синтезаторов и депрессивного вокала». Участники HEALTH создали собственный инструмент под названием Zoothorn — он помогает добиваться необычного звучания и представляет собой комбинацию микрофона и педалей с эффектами для гитары. Zoothorn помогает получать случайные атональные звуки без симметричной структуры.. По заявлению самих участников, смысл текстов группы «намеренно скрыт от слушателя», а вокал специально убран на задний план, отдавая приоритет инструментальной части композиции.

Участники 
Текущие участники
 Джейк Дузсик — вокал, гитара (2005 — настоящее время)
 Джон Фамильетти — бас-гитара (2005 — настоящее время)
 Бенджамин Джаред Миллер — барабаны (2005 — настоящее время)

Бывшие участники
 Юпитер Киз — гитара, синтезатор (2005—2015)

Дискография

Студийные альбомы

Альбомы ремиксов

Мини-альбомы

Сплиты

Концертные альбомы

Синглы

Саундтреки

Видеоклипы 
Данный список составлен на основе видеозаписей, загруженных на официальный YouTube канал группы, а также доступных на каналах Noisey и Super Deluxe.

Примечания

Ссылки 

 

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Экспериментальные музыкальные коллективы из США
Нойз-рок-группы
Трио